Волковицкий — русская фамилия; имеет женскую форму Волковицкая.

 Известные носители 
 Волковицкий, Вадим Юрьевич (род. 1956) — российский военный деятель, генерал-лейтенант запаса, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени.
 Волковицкий, Олег Александрович (1927—1996) — учёный-геофизик, доктор физико-математических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Волковицкий, Юрий Фаддеевич (1883—1983) — российский офицер флота и польский офицер армии.